Literatuur:
Dichtbundel
Liedboek of liedbundel
Christelijke liedbundels
Wiskunde:
Lijnen- en vlakkenbundel, cirkelbundel
Vectorbundel
Kanonieke bundel
Natuurkunde:
Bundel van Haidinger
Lichtbundel (licht)
Biologie:
Bundel van Bachmann
Bundel van His
Overig:
Bundelwaar (postzegels)
Pijlenbundel
Spoorwegbundel
Belbundel